Абдухоликов — фамилия. Известные носители:

 Абдухоликов, Бобур Алишер оглы (род. 1997) — узбекистанский футболист.
 Абдухоликов, Темурходжа Зоирович (род. 1991) — узбекистанский футболист.